Гнати́шин — українське прізвище, походить він імені Гнат. Відомі носії:

 Гнатишин Андрій — український композитор, диригент, музично-громадський діяч, керівник хору української католицької церкви св. Варвари у Відні, педагог, професор.
 Гнатишин Іван Миколайович — український дипломат.
 Гнатишин Іван Михайлович — видатний канадський юрист та сенатор українського походження.
 Гнатишин Михайло Миколайович (*1947) — радянський футболіст та український футбольний тренер.
 Гнатишин Роман — 24-й генерал-губернатор Канади.

Українські прізвища